Сезон 2012/2013 годов стал для ФК «Реал Вальядолид» 40-м в главной испанской футбольной лиге.

Команда 2012/13

Состав команды 
 Список игроков, основного состава футбольного клуба «Реал Вальядолид» в сезоне 2012/2013 годов.

Чемпионат Испании 2012/13 
Основная статья: Чемпионат Испании по футболу 2012/2013

Результаты матчей

Кубок Испании

1/16 финала

Примечания

Ссылки 
 ФК «Реал Вальядолид» в сезоне 2012/13 на сайте bdfutbol.com
 SOCCER WORLD 2012/2013

2012/2013
Вальядолид